Алекса́ндра Влади́мировна Кулешо́ва (4 июня 1990, Кыштым, СССР) — российский боксёр. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира (2012), серебряный призёр чемпионата мира (2008), серебряный призёр Всероссийской Спартакиады (2022) в любителях.

Биография 
Родилась в Кыштыме Челябинской области, воспитывалась матерью Галиной Викторовной. Кроме Александры в семье два старших брата — Юрий и Павел и сестра Валентина.

В 2003 году, в возрасте 13-ти лет, начала заниматься боксом в своём родном городе под руководством тренера Галимуллы Исламова. Позже переехала в Челябинск заниматься к заслуженному тренеру России Фёдору Шарафисламову.

На чемпионате мира 2008 года в весовой категории до 48 кг выиграла бронзовую медаль, однако после дисквалификации ставшей первой китаянки Чен Ин, получила серебро. Через четыре года на чемпионате мира Александра Кулешова выиграла золотую медаль, победив в финале итальянку Терри Гордини.

Четырёхкратная чемпионка России 2010, 2013 и 2014 годов в весовой категории до 51 кг и 2009 года в категории до 54 кг.

Выпускница Уральского государственного университета физической культуры.

Примечания 

Чемпионы России по боксу
Чемпионы мира по боксу
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники Уральского университета физической культуры
Женщины-боксёры